est un western américain réalisé par Lesley Selander, sorti en 1942.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Lesley Selander
 Scénario :
 Musique :
 Photographie :
 Montage :
 Société de production :
 Pays : États-Unis
 Genre : western
 Durée : 57 minutes
 Date de sortie :  :

Distribution 
 Tim Holt : Jim Carey
 Cliff Edwards : Ike
 Barbara Moffett : Carol Sterling
 Eddie Dew : Scott Yager
 Otto Hoffman : Sam Sterling
 Russell Wade : Chet Andrews
 Tom London : Sheriff Del Auston
 Earle Hodgins : Deputy Pete
 Malcolm 'Bud' McTaggart : Henchman Denver
 Reed Howes : Henchman Buck Owens
 Kenne Duncan : Henchman Ed Rance

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1942
Western américain
Film réalisé par Lesley Selander
Film américain en noir et blanc